Emanuela Falcetti – giornalista e conduttrice radiofonica italiana
 Francesco Falcetti – prefetto e politico italiano